Wloch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wloch (1905–1982), deutscher Verbandsfunktionär
 Lothar Wloch (1923–1976), deutscher Bauunternehmer 
 Wilhelm Wloch (1897–1939), deutscher Kommunist